Herm - ilha no canal da Mancha
Herm (Landes) - comuna francesa
Herm. - abreviatura padrão do botânico alemão Paul Hermann

Desambiguação